

Сінді — місто, повіт Пярнумаа

Сінді — місто, округ Бхандара, дивізіон Нагпур, штат Махараштра

 Сінді — жіноче ім'я
 Сінді — британська дівчина-лялька

Відомі носії 
 Сінді Ванг — тайванська акторка та співачка
 Сінді Кроуфорд — американська акторка
 Сінді Кроуфорд — американська порноакторка